Иоганн Эйзелен:
 Эйзелен, Иоганн Фридрих Готфрид (1785—1865) — немецкий экономист, профессор Галльского университета.
 Эйзелен, Иоганн Христофор (1752—1816) — геолог; известен своими исследованиями о добыче и применении торфа для различных технических целей.

Примечания